Fürholz ist der Ortsname von:

 Fürholz (Grainet), Ortsteil der Gemeinde Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Fürholz (Gemeinde Blindenmarkt), Ortsteil von Blindenmarkt, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Fürholz (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Fürholz (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortsteil von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich